Педраса — власна назва.

Топоніми

Педраса (Іспанія) — муніципалітет.

Педраса (Колумбія) — муніципалітет.

Педраса (Португалія) — парафія.

Персоналії 

 Альфонсо Педраса (1996) — іспанський футболіст, нападник.
 Анхель Педраса (1962—2011) — іспанський футболіст, півзахисник. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Марія Педраса (1996) — іспанська акторка і артистка балету, модель.
 Марк Педраса (1987) — іспанський футболіст, фланговий півзахисник.
 Хосе Педраса Гонсалес (1989) — пуерториканський боксер-професіонал. Чемпіон світу за версією IBF та за версією WBO.